Legia Honorowa
 Lufthansa
 Hormon luteinizujący
 Linear hashing
 LH Standard – typ tramwaju produkcji Linke-Hofmann